Chan steht für:

 Chan, chinesischer Familienname, siehe Chan (Familienname)
 Chan, chinesischer Familienname nach kantonesischer Aussprache, siehe Chen (Familienname)
 Chan, japanisches Namenssuffix, siehe Japanische Anrede
 Chan, umgangssprachlich ein Internetforum für Bilder, siehe Imageboard
 Chan-Buddhismus, Schule des Buddhismus bzw. Meditationsschule des Mahayana-Buddhismus, siehe Zen-Buddhismus in China
 Khan, Herrschertitel asiatischer Nomadenvölker

CHAN ist Abkürzung für:
 CHAN, Championnat d’Afrique des Nations, Fußballturnier, siehe Afrikanische Nationenmeisterschaft

Siehe auch:

 Cahn (Familienname)
 CAN (Begriffsklärung)
 Khan (Begriffsklärung)
 Tschan (Begriffsklärung)